Casper Ruud a fost campionul en-titre dar a ales să participe la Cupa Laver 2022.

Brandon Nakashima a câștigat primul său titlu ATP învingându-l în finală pe Marcos Giron cu  6–4, 6–4.

Capi de serie
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe
Main draw
Qualifying draw

2022
ATP Tour 2022